Schiocco può avere i seguenti significati:

 Schiocco delle articolazioni
 Schioccare le dita

 Schiocco grandezza fisica che indica la derivata del crepitio rispetto al tempo.